Ишанов — фамилия; имеет женскую форму Ишанова.

 Известные носители
 Ишанов, Амандурды Бекдурдыевич (1979) — туркменский государственный деятель.
 Ишанов, Атабай Ишанович (1916—1990) — узбекский юрист-государствовед, профессор, член-корреспондент АН УзССР.
 Ишанов, Кемал (1911—1948) — туркменский советский писатель и поэт.
 Ишанов, Хашимхан (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Ишанов, Хеким Оразович (1942—2017) — советский и туркменский государственный деятель, министр.
 Ишанов, Хусаин Сахубалиевич (1901 — ?) — советский казахский политический деятель.